Aichmühl heißen folgende geographischen Objekte:

 Aichmühl (Gemeinde Pichl), Ortsteil von Pichl bei Wels, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich
 Aichmühl (Mitterfels), Ortsteil des Marktes Mitterfels, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern

Siehe auch:
 Aichmühle
 Eichmühle